Plaats
Vor Frue (Roskilde), een plaats in de gemeente Roskilde
Parochies
Vor Frue (parochie, Aalborg)
Vor Frue (parochie, Aarhus)
Vor Frue (parochie, Kalundborg)
Vor Frue (parochie, Kopenhagen)
Vor Frue (parochie, Odense)
Vor Frue (parochie, Roskilde)
Vor Frue (parochie, Svendborg)